

Geografia 
 Vozrojdénie (Ólguinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vozrojdénie (Mirskoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vozrojdénie (Divnomórskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vozrojdénie (estació), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Vozrojdénie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia

Altres 
 Vozrojdénie (periòdic), diari publicat a París per emigrats russos en els anys 1920-1930.